Józef Doliński (ur. 7 marca 1892 w Sądowej Wiszni, zginął 5 lipca 1916 pod Polską Górą) – żołnierz Legionów Polskich. Kawaler Orderu Virtuti Militari.

Życiorys 
Urodził się w Sądowej Wiszni w rodzinie Franciszka i Marii z Tarnowskich.
Absolwent gimnazjum Przemyślu i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.
Od 1911 był założycielem i komendantem Drużyny Strzeleckiej w Sądowej Wiszni.
W 1914 wstąpił do Legionów Polskich.
Służbę pełnił początkowo w kompanii kadrowej, a następnie został wyznaczony na stanowisko dowódcy plutonu w 3 kompanii 5 pułku piechoty Legionów Polskich.
Walczył między innymi w bitwie pod Kostiuchnowką. Podczas walk na Polskiej Górze, zginął w chwili, gdy poderwał swój oddział do kontrataku. Pochowany na polu bitwy.

Za czyn ten odznaczony pośmiertnie Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari.

Ordery i odznaczenia 
 Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari (nr 6515)
 Krzyż Niepodległości

Przypisy

Bibliografia 
 

Odznaczeni Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari (II Rzeczpospolita)
Uczestnicy bitwy pod Kostiuchnówką 1916
Absolwenci Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie
Członkowie Polskich Drużyn Strzeleckich
Odznaczeni Krzyżem Niepodległości
Żołnierze Legionów Polskich 1914–1918 (Austro-Węgry)
Urodzeni w 1892
Zmarli w 1916
Żołnierze 5 Pułku Piechoty Legionów
Ludzie urodzeni w Sądowej Wiszni